Rinja (mađ. Riha-tó) je jezerce u Mađarskoj.

Srpastog je oblika. Otvorena strana tog srpa je prema jugu.

Nalazi se u Baranjskoj županiji, na 46° sjeverne zemljopisne širine i 18°45' istočne zemljopisne dužine, istočno od Mohača te istočno i južno od rijeke Dunava, gdje Dunav pravi luk. U neposrednoj blizini se nalazi selo Rinja, kojeg okružuje s tri strane, sa zapada, sjevera i istoka.

Izvori 

Jezera u Mađarskoj